Защи́та двух коне́й — дебют, начинающийся ходами:
1. e2-e4 e7-e5 2. Kg1-f3 Kb8-c6 3. Cf1-c4 Kg8-f6

Относится к открытым дебютам.

История 
Первые анализы дебюта встречаются в рукописях Полерио (XVI века). Благодаря многочисленным возможностям для обеих сторон, этот дебют до сих пор часто встречается в турнирах гроссмейстеров. Его с успехом применяли П. Морфи, В. Стейниц, А. Алехин и др. Огромный вклад в теорию дебюта внёс Михаил Чигорин.

В «защите двух коней» чёрные стремятся с первых же ходов перехватить инициативу, во многих вариантах не останавливаясь перед жертвами. В большинстве случаев возникают сложные обоюдоострые позиции. Данному дебюту были посвящены многочисленные анализы как мастеров прошлого, так и современных мастеров. Некоторые варианты разработаны на 20—25 ходов.

Варианты 
В позиции на диаграмме у белых несколько основных продолжений:
 4. Kf3-g5 — старинное продолжение, которое до сих пор не потеряло актуальности. Белые стремятся использовать уязвимость пункта «f7».
 4. …Сf8-Cc5!? — см. контратака Тракслера.

 4… d7-d5 5. e4:d5
 5. …Kc6-a5 — классическое продолжение (Чигорин).

 5. …Kc6-d4 — см. вариант Фрица.

 5. …b7-b5 — см. вариант Ульвестада.
 5. …Kf6:d5!? (долгое время продолжение считалось некорректным из-за  атаки Фегателло, после опровержения основного варианта которой ход перешел в разряд обоюдоострых)
 6. d2-d4 — см. атака Лолли.

 6. …Cf8-b4+? — вариант Пинкуса. После 7. c3! Сe7 8. Кxf7! Крxf7 9. Фf3+ Крe8 (или  9... Крe6 10. O-O! Лf8 11. Фe4! b5! 12. Сxb5 Сb7 13.Kd2! Фe8! 14. c4 Кf6 15. d5+ Крf7 16. Фf5 Сc8 17. Фc2 Сd7 18. dc Сxc6 19. Сxc6 Фxc6 20. Кf3 20... Крg8 21. Кxe5 и белые с двумя лишними пешками должны победить; на 10. ... Ka5 следует 11. Сd3 Кc6 12. Сf5+ Крd6 13. Кd2 Сxf5 14. Фxf5 Сf6 15. Кc4+ Крe716. de Фd7 17. Фf3! Кxe5 18. Кxe5 Сxe5 19. Лe1 Фe6 20. Сg5+ Кf6 21. Сf4 Крf7 22. Сxe5 Фc6 23. Фxc6 bxc6 24. Сxc7 и у белых также 2 лишних пешки) 10. Сxd5 белые имеют большой перевес, поэтому черные иногда пытаются запутать игру жертвой слона 7...0-0?! 8. cxb4 h6 9. Кe4 Кdxb4 10. O-O Кxd4 11. Кbc3 Фh4, но после простого 12. a3 Кbc6 13. Сe3 белые имеют все шансы реализовать лишнюю фигуру.
6. ...Кxd4!? 7. c3 b5 8. Сd3 h6 может привести к сложной игре после 9. Кxf7 Крxf7 10. cd (черные получают материальный перевес после ошибочного 10. Фh5+? Крg8! 11. cxd4 Сb4+ 12. Сd2? Кf4 13. Фf3 Сg4!) или 9. Фh5 hg 10. Фxh8 e4 11. cd ed 12. O-O!
6. ... Сe6! После 7. Kxe6 fe 8. 0-0! Фh4! 9. Kd2! Фxd4 (к той же позиции ведет и 9... Кxd4 10. c3 Кc6) 10. c3 Фh4! 11. Сb5! Сc5 12. g3 Фe7 13.Кe4 Kf6 14. Сg5 O-O 15. a4 Сd6 16. Сd3 белые получают инициативную позицию.
 6. Kg5:f7!? — см. атака Фегателло.
 4. Kb1-c3 — ведёт к дебюту четырёх коней.
 4. d2-d4 e5:d4
 5. e4-e5
 5. Кf3-g5
 5. 0-0 Сf8-c5 6. e4-e5 — см. атака Макса Ланге.
 4. 0-0 с примерным вариантом 4…Kf6:e4 5. d2-d4 
 4. d2-d3 — ведёт к спокойной игре.

Культурные отсылки 
В фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» герои разыгрывают вариант Полерио (C59): 4. Kf3-g5 d7-d5 5. e4:d5 Kc6-a5 6. Сc4-b5+ c7-c6 7. d5:c6 b7:c6 8. Cb5-e2 h7-h6. В следующих кадрах позиция на доске не имеет реального отношения к разыгранному дебюту. Жертвуя пешку, Холмс (чёрные), играя против Ватсона, захватывает инициативу. В конце партии он ставит мат.

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://www.bereg.ru/games/club/andy/ru/old/swed.htm
 http://webchess.ru/content/17/
 https://www.youtube.com/watch?v=QYD9ryERaLY
 http://whychess.ru/657encyclopaedia.html

Открытые дебюты